Polska
 Łopuszna – wieś w województwie małopolskim w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ
 Łopuszna – część wsi Chronów
 Łopuszna (gmina) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934–1954 i 1973–1976
 Łopuszna (gromada) – dawna gromada istniejąca w latach 1954–1972
Białoruś
 Łopuszna – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zdzięcielskim

Ukraina
 Łopuszna – wieś w obwodzie czerniowieckim, w rejonie wyżnickim
 Łopuszna – wieś w obwodzie iwanofrankowskim, w rejonie rohatyńskim
 Łopuszna – wieś w obwodzie lwowskim, rejon przemyślański
 Łopuszna – wieś w obwodzie lwowskim, rejon samborski

Zobacz też 
 Łopuszno
 Łopuszno
 Łopuszne
 Łopuszanka
 Lăpușna – miasto w Mołdawii

Przypisy